Марк Авре́лий Ко́тта () — имя нескольких римских политиков:
 Марк Аврелий Котта — плебейский эдил 216 года до н. э., квиндецемвир священнодействий в 204—200 годах до н. э.;
 Марк Аврелий Котта — легат в 189 году до н. э.;
 Марк Аврелий Котта — монетарий, по одной из версий, в 139 году до н. э.;
 Марк Аврелий Котта — консул 74 года до н. э.;
 Марк Аврелий Котта — претор, по одной из версий, в 54 году до н. э., сын предыдущего.